Національний дивізіон Молдови 2010—2011 — 20-й сезон чемпіонату Молдови з футболу. Титул вперще здобула Дачія.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Іскра-Сталь взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як переможець Кубку Молдови 2010—2011.

Позначення:

Результати

Матчі 1–26

Матчі 27–39

Бомбардири

Посилання 
 Національний Дивізіон Молдови на soccerway 

2010—2011
Молдова
Молдова